Cleo bzw. Cléo (Kurzform von Cleopatra) ist ein zumeist weiblicher Vorname.

Namensträgerinnen 
 Cleo von Adelsheim (* 1987), deutsch-chilenische Schauspielerin und Model
 Cleo Patra Brown (1909–1995), US-amerikanische Jazzpianistin und Sängerin
 Cleo Kretschmer (* 1951), deutsche Schauspielerin
 Cleo Laine (* 1927), britische Jazz-Sängerin
 Cleo Madison (1883–1964), US-amerikanische Schauspielerin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin in der Stummfilm-Ära
 Cleo Massey (* 1993), australische Schauspielerin
 Cléo de Mérode (1875–1966), französische Ballerina und Varieté-Tänzerin
 Cleo Moore (1929–1973), amerikanische Schauspielerin
 Cleo Steinberger (* 1996), deutsche Jazzmusikerin

Namensträger 
 Cleo Berry (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler und Musicaldarsteller

Als Künstlername 
 Cleo (Sängerin) (* 1983), polnische Sängerin
 Cléverson Gabriel Córdova (Cléo; * 1985), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Cleo Skribent, Hersteller ausgewählter Schreibgeräte in Bad Wilsnack
 Clio
 Kleo

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname